Сезон 2005/06 е 92-ият състезателен сезон за ФК Челси, 14-и пореден във Висшата лига и 100-ият от основаването на клуба. Под ръководството на Жозе Моуриньо Челси печели титлата във Висшата лига за втори пореден сезон, след като побеждава основния си съперник Манчестър Юнайтед с 3:0 на Стамфорд Бридж на 29 април 2006 г. Отборът също така спечели и „Къмюнити Шийлд“.

Трансфери

Привлечени

Напуснали

Обща трансферна дейност

Разходи
Лято:  £58,400,000

Зима:  £0,000,000

Общо:  £58,400,000

Приходи
Лято:  £22,600,000

Зима:  £0,000,000

Общо:  £22,600,000

Печалба
Лято:  £35,800,000

Зима:  £0,000,000

Общо:  £35,800,000

Суперкупа на Англия

Премиър лига

Шампионска лига

Групова фаза

Осминафинал

Купа на Футболната лига

Купата на Англия

Източници 

ФК Челси по сезон